Lammasjärvi kan syfta på:

Finland
Lammasjärvi, sjö i Kuhmo,  (46,816 km²)

Sverige

Lammasjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun, 
Lammasjärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (8,23 ha)

Se även
Lammijärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn